Arhynchite är ett släkte av skedmaskar. Arhynchite ingår i familjen Echiuridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skedmaskar
Arhynchite